Spojení písmen I a L může mít různé významy:

IL 
 IL – kód ISO 3166-2 pro Izrael
 zkratka amerického státu Illinois
 mezinárodní poznávací značka vozidel státu Izrael
 Iljušin – značka ruských a sovětských letounů
 římskými číslicemi 49
 SPZ okresu Ilava
 Internet Link
 Integration Layer

.il 
 .il – internetová doména nejvyššího řádu pro Izrael

Podobné 
 grafém Ỻ (LL), dříve používaný ve velštině

Externí odkazy